Рябинник:

 Рябинник — распространённый вид европейских дроздов.
 Рябинник — российский остров в северо-восточной части Финского залива
 Рябинник — род растений распространённых в Азии, из семейства Розовые.